Die 187. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  187. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  187. Division (Wehrmacht)
  187. Division (Republik China), war im Mai 1938 an der Schlacht von Lanfeng beteiligt

Liste militärischer Divisionen nach Nummern